аль-Буха́ри (), Бухари́ () — нисба, ставшая впоследствии фамилией, указывающая на принадлежность владельца имени к городу Бухара.

Нисба 
 Абу Бакр аль-Калабади аль-Бухари (ум. 990-е) — ханафитский факих, автор одного из самых известных ранних систематических трудов по мистицизму на арабском языке.
 Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари (810—870) — известный исламский богослов, автор наиболее авторитетного и достоверного суннитского сборника хадисов «Сахих аль-Бухари».
 Мухаммад Якуб Бухари (1771—1831) — узбекский историк Бухарского эмирата.
 Шамсуддин аль-Бухари (конец XIII в.) — математик, астроном и философ Хорезмшахов.
 Абдул-Карим Бухари (2-я пол. XVIII века—1830) — путешественник, историк.
 Сайид Ата Улла Шах Бухари (1892—1961) — исламский богослов, религиозный и политический лидер.

Фамилия 
 Бухари, Ибрахим (род. 2001) — нигерийский футболист, защитник.
 Бухари, Мохаммаду (род. 1942) — нигерийский государственный деятель, президент с 1983 по 1985 год и с 2015 года.
 Бухари, Насухи (1881—1961) — сирийский военный и политический деятель, занимал должности и. о. президента Сирии, премьер-министра Сирии.
 Бухари, Нурдин (род. 1980) — нидерландский футболист марокканского происхождения.

Другое 
 Бухори — еврейско-таджикский диалект.

Нисбы